Emanuel Holzach ist der Name folgender Personen:

* Emanuel Jäcklin-Holzach (1730–1804), Schweizer Kunstschreiner
 Emanuel Georg Holzach (1794–1844), Schweizer Unternehmer und Richter